Raw ( — сырой, необработанный) может означать:
 Raw — формат, содержащий необработанные данные, полученные с матрицы фотоаппарата.
 RAW — формат данных, содержащий необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать потерь информации, и не имеющий чёткой спецификации.
 RAW — обозначение файловой системы для жёстких дисков с повреждённой файловой системой в Windows NT.
 RAW — протокол сетевой печати из инфраструктуры JetDirect.
 Raw — обозначение в субкультуре аниме и манги исходного видеофайла без субтитров.
 Raw — альбом ZZ Top.
 RAW — второй студийный альбом рэпера Hopsin.
 RAW (Rock Action Worldwide) — британский музыкальный журнал.

См. также 
 Брунсвик RAW — ружейная граната.
 WWE Raw — телевизионная рестлинг-программа от WWE.